Томаш Власак (, 1 лютого 1975, Прага) — чеський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника. Грав за збірну команду Чехії.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав на батьківщині 1991 року виступами за команду «Славія» (Прага).

1993 року був обраний на драфті НХЛ під 120-м загальним номером командою «Лос-Анджелес Кінгс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 23 роки, захищав кольори команд «Хемопетрол» (Литвинов), ГПК, «Лос-Анджелес Кінгс», «Амбрі-Піотта», «Авангард» (Омськ), «Ак Барс», «Славія» (Прага), «Лінчепінг» та «Плзень».

Був гравцем молодіжної збірної Чехії, у складі якої брав участь у 18 іграх. Виступав за національну збірну Чехії, на головних турнірах світового хокею провів 37 ігор в її складі.

Тренерська кар'єра 
З 2015 року спортивний менеджер клубу «Плзень». З 2016 також і головний тренер команди.

Нагороди та досягнення 
 Чемпіон Європи серед юніорів — 1992.
 Чемпіон світу — 1999, 2000, 2001.
 Чемпіон Росії в складі «Авангард» (Омськ) — 2004.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Примітки

Посилання 
 

Чеські хокеїсти
Гравці збірної Чехії з хокею
Хокеїсти «Літвінова»
Хокеїсти ГПК
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти «Амбрі-Піотти»
Хокеїсти «Авангарда» (Омськ)
Хокеїсти «Ак Барса»
Хокеїсти «Славії» (Прага)
Хокеїсти «Лінчепінга»
Хокеїсти «Пльзеня»
Хокеїсти АХЛ
Чеські хокейні тренери